Kombinacja kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer została rozegrana w dniach 20-21 lutego. Zawody odbyły się na trasach w ośrodkach narciarskich Hafjell (slalom) i Kvitfjell (zjazd). Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Szwedka Pernilla Wiberg, srebro wywalczyła  Szwajcarka Vreni Schneider, a brąz zdobyła Alenka Dovžan ze Słowenii.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994